Björn Andrésen (1955-), acteur suédois ;
 Frode Andresen (1973-), biathlète norvégien ;
 Hjalmar Andresen (1914-1982), footballeur norvégien ;
 Kaj Andresen (1907-1998), homme politique danois ;
 Martin Andresen (1977-), footballeur norvégien ;
 Rasmus Andresen (1986-), homme politique allemand ;
 Thorleif Andresen (1945-2022), coureur cycliste norvégien.

Homonymie de patronyme norvégien
Homonymie de patronyme danois